

Cinema 
 Punto d'impatto (Street Legal) – film del 1990 diretto da John Mackenzie

Musica 
 Street Legal – album di Bob Dylan del 1978
 Street Legal – gruppo musicale statunitense

Televisione 
 Street Legal – serie televisiva canadese degli anni 1980 e anni 1990
 Street Legal – serie televisiva neozelandese degli anni 2000
 Street Legal – serie televisiva canadese del 2019